Die Super League II (aus Sponsoringgründen auch als Stones Bitter Super League II bezeichnet) war im Jahr 1997 die zweite Saison der Super League in der Sportart Rugby League. Den Titel gewannen die Bradford Bulls, die damit die Super League zum ersten Mal gewannen, während die Oldham Bears absteigen mussten. In den auf die reguläre Saison folgenden Playoffs, an denen alle 12 Klubs teilnahmen, wurde ein separater Titel, die Premiership Trophy, vergeben. Im Finale gewannen die Wigan Warriors 33:20 gegen St Helens.

Tabelle 
Siehe Super League II/Ergebnisse für eine vollständige Liste aller Ergebnisse der regulären Saison.

Weblinks 
 Super League II auf wigan.rlfans.com
 Ergebnisse auf rugby-league-world.com
 Super League II auf rugbyleagueproject.com

1997
Rugby 1997